Władysław Platon Kozak (1895–1935) – major piechoty Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari, Krzyża Niepodległości i Krzyża Walecznych (czterokrotnie)
 Władysław Kozak (1913–1936) – robotnik poległy podczas zamieszek we Lwowie

Przypisy